Die Russische Badminton-Superliga 2012 bestand aus zwei Vorrunden und einem Superfinale, welches Primorye Vladivostok für sich entscheiden konnte.

Endstand
1. Primorje Wladiwostok
2. Favorit Ramenskoje
3. ZSKA Moskau
4. SchWSM Ismailowo Moskau
5. Sdjuschor Nischni Nowgorod
6. BK Gattschina
7. ASB Metallurg Tscheljabinsk
8. BK FINEC St. Petersburg

Weblinks
http://www.badm.ru/news/pressrelises/1609

Superliga 2012
Badminton 2011
Badminton 2012